Народни посланик се може односити на:

 Народни посланик, звање.
 Народни посланик (комедија), позоришни комад Бранислава Нушића.
 Народни посланик (филм), југословенски филм из 1964. године.
 Народни посланик (ТВ филм), југословенски филм из 1990. године.
 Народни посланик (ТВ филм РТБ), из 1964. године.